Душко Иванович (; 1 сентября 1957, Биело-Поле, СР Черногория, СФРЮ) — югославский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции лёгкого форварда.

Достижения

В качестве игрока 
  Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 1988/1989, 1989/1990
  Чемпион Югославии (3): 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990
  Обладатель Кубка Югославии: 1989/1990

В качестве тренера 
  Серебряный призёр Евролиги (2): 2000/2001, 2004/2005
  Обладатель Кубка Корача: 1999/2000
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Чемпион Испании (3): 2001/2002, 2009/2010, 2019/2020
  Чемпион Франции: 1999/2000
  Чемпион Швейцарии (3): 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999
  Серебряный призёр чемпионата России: 2016/2017
  Обладатель Кубка Греции: 2014/2015
  Обладатель Кубка Испании (4): 2001/2002, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009
  Обладатель Кубка Франции: 1999/2000
  Обладатель Кубка Швейцарии (2): 1997/1998, 1998/1999

Ссылки 
 
 Профиль на сайте БК Химки

Баскетболисты Югославии
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Фрибур Олимпик»
Баскетбольные тренеры Югославии
Баскетбольные тренеры Сербии и Черногории
Баскетбольные тренеры Черногории
Тренеры БК «Фрибур Олимпик»
Тренеры БК «Лимож»
Тренеры БК «Баскония»
Тренеры БК «Барселона»
Тренеры БК «Панатинаикос»
Тренеры БК «Химки»
Тренеры БК «Бешикташ»
Тренеры БК «Црвена звезда»
Тренеры мужской сборной Швейцарии по баскетболу
Тренеры мужской сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу